Saas eller SaaS kan syfta på: 
 Software as a service (SaaS)

Geografi

Schweiz 

 Saas im Prättigau, ort och tidigare kommun i kanton Graubünden 
 Saas-Almagell, kommun i kanton Valais, 
 Saas-Balen,  kommun i kanton Valais, 
 Saas-Fee, kommun i kanton Valais, 
 Saas-Grund, kommun i kanton Valais